Костиша има више значења:

 Костиша (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Костиша (Танасоаја), насеље у округу Вранча у Румунији
 Костиша (Хомоча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Костиша (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији